A Volgográdi nemzetközi repülőtér  (oroszul Международный Аэропорт Волгоград [Mezsdunarodnij Aeroport Volgográd]) nemzetközi repülőtér Oroszországban, amely Volgográd közelében található.

Futópályák

Forgalom

Jegyzetek

További információk 

 
 

Oroszország repülőterei
Volgográdi terület